«Самгу́к саги́» (, или «Исторические записи трёх государств») — древнейший сохранившийся до наших дней памятник корейской историографии в жанре официальной династийной истории. Его хронологические рамки охватывают события эпохи Трёх государств —  Когурё, Пэкче и Силла. Как и большинство произведений корейской литературы той эпохи, этот памятник написан на литературном китайском языке (кор. ханмун). Составление «Самгук саги» было предпринято по указанию корёского вана Инджона (правил в 1122–1146) группой учёных под руководством придворного историка Ким Бусика и завершилось в 1145 году. Наряду с «Самгук юса», «Самгук саги» является одним из двух базовых источников по древней и раннесредневековой истории Кореи.

«Самгук саги» не следует смешивать с китайским историческим сочинением «Сань го чжи» («Записи о Трёх царствах») — официальной историей периода Троецарствия.

Имеется полный перевод «Самгук саги» на русский язык с приложением факсимиле оригинального ханмунного текста, опубликованный издательством «Наука» в серии «Памятники литературы народов Востока» (Тексты. Большая сер., I, 1–3).

Структура текста
Памятник состоит из 50 томов (кор. квон 권, 卷), включающих в себя следующие тематические разделы:

«Летописи Силла» (Силла понги, 신라본기, 新羅本紀 ) — 12 томов

«Летописи Когурё» (Когурё понги, 고구려본기, 高句麗本紀) — 10 томов

«Летописи Пэкче» (Пэкче понги, 백지본기 , 百濟本紀) — 6 томов

«Хронологические таблицы» (Ёнпхё, 연표, 年表) — 3 тома

«Разные описания» (Чапчи, 잡지, 雜志) — 9 томов

«Биографии» (Ёльчон, 열전, 列傳) — 10 томов

Примечания

Литература

Публикации текста памятника

Исследования

См. также 
 «Самгук юса»
 Список монархов Кореи

Ссылки 
 
 

Корё
Исторические хроники
Книги XII века
Литературные произведения Кореи
Исторические сочинения XII века